

Botanique 
Genêt d'Espagne est le nom vernaculaire donné à certaines plantes de la famille des Fabaceae :
 Genista hispanica aussi appelé genêt d'Espagne ou parfois petit genêt d'Espagne ;
 Spartium junceum, aussi appelé genêt d'Espagne ou faux genêt d'Espagne, généralement appelé spartier ou spartier à tiges de jonc.

Race chevaline 
Genet d'Espagne est une ancienne race de cheval très réputée comme cheval de parade au Moyen Âge, issue de la race barbe.

Cinéma 
Genêt d'Espagne, un film de Rainer Gérard-Ortvin (1927).

Voir aussi